Il singolare del torneo di tennis Portoroz Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rainer Schüttler che ha battuto in finale Peter Wessels 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann (semifinali)
 Takao Suzuki (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)

 Martin Sinner (primo turno)
 Rainer Schüttler (Campione)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Portoroz Challenger 1998